Националният отбор по футбол на Шотландия представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Шотландската футболна асоциация.

Известни играчи 
 Том Бойд
 Кевин Галахър
 Ричард Гъф
 Анди Горам
 Кени Далглиш
 Денис Лоу
 Джим Лейтън
 Гари Макалистър
 Али Маккойст
 Пол Макстей
 Гордън Страхан

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 2 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Менажери 
 До 2 май 2016 г.

България – Шотландия 

 

Шотландия